Sadisfaction é considerado por muitos o primeiro álbum de Gregorian

Introdução

O álbum foi lançado em 10 de novembro de 1991 por Frank Peterson, utilizando o pseudônimo F. Gregorian, de  que principalmente junto á Susana Espelleta, até então sua esposa, e Birgit Freud, criaram músicas revolucionárias para a época e que mais tarde teria em algumas músicas os mesmos elementos para a criação do projeto Gregorian.

História
Oficialmente Sadisfaction não pode ser atrelado ao projeto Gregorian, pois em seu site oficial não há referências algumas sobre ele. Entretanto, Peterson, o criador do álbum, criou as músicas deste álbum de forma bem parecida e conexa com o seu projeto, na qual criou 8 anos mais tarde, Gregorian, gerando assim a possível descendência e evolução do projeto sobre este disco.

Faixas
 "Watcha Gonna Do" (F. Gregorian, Wehr) – 4:04
 "Once in a Lifetime" (F. Gregorian, Schwarz, Meissner) – 4:09
 "So Sad" (F. Gregorian) – 3:36
 "Forever" (F. Gregorian, Wehr, Hagel) – 3:08
 "The Quiet Self" (F. Gregorian) – 5:29
 "Reflect" (F. Gregorian) – 2:53
 "Monastery" (F. Gregorian) – 3:19
 "Gonna Make You Mine" (Shwarz, F. Gregorian, Meissner) – 3:16
 "You Take My Breath Away" (F. Gregorian) – 4:26
 "I Love You" (Schwarz, F. Gregorian, Meissner) – 3:29
 "Why Did You Go (I Feel Sad)" (Wehr, Hagel) – 3:45
 "The Mission" (Wehr) – 3:15
 "Depressions" (F. Gregorian) – 2:59

Álbuns de 1991
Álbuns produzidos por Frank Peterson